L'édition masculine 2009 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 12 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Mardy Fish et Andy Roddick celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi change de sponsor principal, il se nomme ainsi BNP Paribas Open.

Forfaits 
Le numéro 5 mondial Nikolay Davydenko déclare forfait pour une blessure au talon gauche. 

Parmi les joueurs du top 50 mondial, seuls les Espagnols Nicolás Almagro () et Carlos Moyà () déclarent également forfait. Ce dernier annonce le premier jour du tournoi qu'il interrompt sa carrière pour un  à cause d'une lésion à l'os iliaque.

Pendant le tournoi 
Le premier jour du tournoi, Roger Federer annonce que sa compagne Mirka Vavrinec attend leur premier enfant pour l'été.

Pour son premier match en double depuis les Jeux Olympiques 2008, le Bâlois et son compatriote Yves Allegro s'inclinent face aux  mondiaux Bob et Mike Bryan. En simple, alors qu'il n'a plus joué depuis l'Open d'Australie deux mois plus tôt, il s'incline en demi-finale face au  mondial Andy Murray pour la  consécutive. À l'issue de cette rencontre, le Britannique mène 6 victoires à 2 dans leurs confrontations.

Sur les 12 Français engagés, aucun n'atteint les huitièmes de finale. En revanche, on y retrouve 4 Espagnols, 2 Argentins et 2 Suisses.

Parmi eux, le  mondial Rafael Nadal bat David Nalbandian (3-6, 7-6, 6-0) au terme d'un match à rebondissements où il sauve notamment 5 balles de match.

Le  mondial Novak Djokovic, tenant du titre, se fait battre sèchement en quart de finale par l'Américain Andy Roddick (6-3, 6-2). Le Serbe qualifie alors cette défaite comme le .

Lauréats 
Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Andy Murray. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière de l'Espagnol. Il s'impose pour la  à Indian Wells après 2007, et soulève ainsi son  de la saison. Le Majorquin restait sur 2 défaites consécutives face à Murray, en demi-finale de l'US Open 2008 et en finale du tournoi de Rotterdam.

En double, les Américains Mardy Fish et Andy Roddick remportent leur  ensemble en battant en finale Max Mirnyi et Andy Ram. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, le premier en ATP Masters 1000.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2009) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2009
Tennis masculin en 2009
Sport en Californie en 2009
Tennis en mars 2009
Tennis aux États-Unis en 2009